Manturowo (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Manturowo, Stadt in der Oblast Kostroma
 
 Manturowo (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Manturowo (Kursk), Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Kursk
 Manturowo (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan